Toula heißen:

Orte:
 Toula (Burkina Faso), Stadt im Departement Tansila
 Toula (Distrikt Batroun), Dorf im Libanon
 Toula (Distrikt Zgharta), Dorf im Libanon
 Toula (Vavaʻu) in Tonga

Flüsse:
 Toula (Bismarcksee) in der Milne Bay Province von Papua-Neuguinea
 Toula, zum Flusssystem Niger gehörender Fluss im Departement Bogou von Benin
 Toula, indirekter Zufluss des Cavally-Zuflusses Hana im Distrikt Bas-Sassandra der Elfenbeinküste

Personen:
 Franz Toula (1845–1920), österreichischer Paläontologe und Geologe

Siehe auch:
 Tula (Begriffsklärung)